«Девочки» — российский документальный фильм 2005 года режиссёра Валерии Гай Германики.

Сюжет 
В центре сюжета — несколько летних дней из жизни трёх московских девочек на пороге «взрослой жизни».

Фильм начинается с того, что главные героини ссорятся в магазине из-за того, что не могут решить, что купить из алкогольных напитков. После их приобретения они идут «расслабляться»: катаются на тарзанке, общаются, танцуют и купаются на берегу озера/реки вместе с мальчиками.

В следующем эпизоде показано, как Саше, героине фильма, делают пирсинг. Далее подруги собираются на лестничной клетке многоэтажки и «курят травку», которая «курится через бутылку». От неё, по мнению подруг, у Саши начинается «истерика». Один из жильцов дома, обнаружив их около своей квартиры, даёт им наставление.

Следующий довольно длинный эпизод посвящён тому, как Катя отправляется в центр Москвы получать паспорт в связи с наступлением 14-летия. С радостью она сообщает об этом своим подругам. После героини вновь собираются на лестничной клетке многоэтажки и обсуждают волнующие их проблемы. Катя ссорится и начинает драться, она подавлена и желает покончить жизнь самоубийством с помощью ножа, который ей даёт Саша. Когда Катя успокаивается, подруги начинают исполнять песни Ничего не обещай  и Rastaman.

В последнем эпизоде показано, как главные героини встречают День знаний.

В главных ролях

Оценка 
Фильм попал в программу фестиваля «Кинотавр», где получил приз за лучшую короткометражную киноленту, а также был показан в рамках «Дня России» на 59-м Каннском кинофестивале.

Главный приз на фестивале «Кинотеатр.doc» (2006).

Примечания 

Фильмы Валерии Гай Германики
Документальные фильмы России
Фильмы России 2005 года